En la mitología griega, Neera es el nombre de reciben varios personajes:

 Neera, esposa del dios-río Estrimón y madre de Evadne.
 Neera, una de las Nióbides, hijas de Níobe.
 Neera, ninfa, amante de Helios y madre de Lampetia y Faetusa.
 Neera, hija de Pereo y esposa de Aleo, rey de Arcadia.
 Neera, hija de Hermo y madre de Dresayo con Teodamas.

Entre las personas reales,
 La amante y esposa del poeta romano Lígdamo.
 Neera, hetera griega del siglo IV a. C.